Álvares:
 Toponime
 Álvares Florence, un oraș în São Paulo (SP), Brazilia
 Álvares Machado, un oraș în São Paulo (SP), Brazilia
 Nume de familie
 Pedro Álvares Cabral

Vezi și 
 Álvarez

Toponime portugheze
Nume de familie portugheze